Rehwiese bezeichnet:

 Rehwiese (Berlin), Landschaftsschutzgebiet in Berlin
 Rehwiese Bühlau, Flächennaturdenkmal in Dresden, Sachsen
 Naturschutzgebiet Rehwiese, Naturschutzgebiet in Hamm, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der Naturschutzgebiete in Hamm
 Rehwiese Hartmannsbach, Naturdenkmale in Bad Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen; siehe Liste der Naturdenkmale in Bad Gottleuba-Berggießhübel
 Rehwiese (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehwiese (Thalheim/Erzgeb.), Naturdenkmal in Thalheim/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen; siehe Liste der Naturdenkmale in Thalheim/Erzgeb.
 Rehwiese (Theuma) Liste der Naturdenkmale in Theuma, Vogtlandkreis, Sachsen; siehe Liste der Naturdenkmale in Theuma

Ehemals:
 Rehwiese, Name (1938–1946) von Medukallen, Kirchspiel Pelleningken, Landkreis Insterburg, Ostpreußen, heute (nicht mehr vorhanden) Wjasowka (Вязовка) in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Rehwiese, Landkreis Obornik, Provinz Posen, heute Igrzyna, Gmina Ryczywół, Polen